Dit is de wereldranglijst van mei 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 mei 1995.

Mannen 05